Дримна — городской район Дублина в Ирландии, находится в административном графстве Дублин.
 Замок Дримна — один из замков Ирландии, расположенный в графстве Дублин.